Джером Керси (; 26 июня 1962, Кларксвилл, Виргиния — 18 февраля 2015, Потрленд, Орегон) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в Университете Лонгвуда, в 1984 году был выбран на драфте НБА под 46-м номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс». Позже выступал за команды «Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Сиэтл Суперсоникс», «Сан-Антонио Спёрс», «Денвер Наггетс» и «Филадельфия-76». Всего в НБА провёл 17 сезонов. В сезоне 1998/1999 годов Керси стал чемпионом НБА в составе Сан-Антонио. Всего за карьеру в НБА сыграл 1153 игры, в которых набрал 11 825 очков (в среднем 10,3 за игру), сделал 6339 подборов, 2134 передачи, 1439 перехватов и 799 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Выпускники Лонгвудского университета